Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2010 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Зенит (Санкт-Петербург)

ЦСКА (Москва)

Рубин (Казань)

Спартак (Москва) 

* В матче 18-го тура «Спартак» — «Томь» из-за отсутствия замен Штранцль сменил в воротах удалённого на 90+3-й минуте Сергея Песьякова и пропустил гол с пенальти на 90+4-й минуте.

Локомотив (Москва)

Спартак-Нальчик (Нальчик)

Динамо (Москва)

Томь (Томск)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Сатурн (Раменское)

Анжи (Махачкала)

Терек (Грозный)

Крылья Советов (Самара)

Амкар (Пермь)

Алания (Владикавказ)

Сибирь (Новосибирск)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2010 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам